Иван Нагорный:
 Нагорный, Иван Михайлович (1927 — ум. между 1986 и 1992) — звеньевой механизированного свекловодческого звена, Герой Социалистического Труда.
 Нагорный, Иван Яковлевич (1925—1991) — рядовой, полный кавалер ордена Славы.